Mazzacurati puede hacer referencia a:

 Carlo Mazzacurati, cineasta y escenógrafo italiano.
 Giancarlo Mazzacurati, académico y crítico literario italiano.
 Mario Mazzacurati, automovilista italiano también conocido como Mario Massacuratti.
 Renato Marino Mazzacurati, escultor y pintor italiano.
 Rosy Mazzacurati, actriz italiana.